In 1949/50 werd het vijfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Er waren twee groepen, Noord en Zuid. De top drie van beide groepen plaatsten zich voor de eindronde. FC Singen nam niet deel waardoor in groep Zuid de nummer vier deelnam. De zes clubs bekampten elkaar in een ingewikkelde eindronde om drie plaatsen voor de eindronde om de landstitel. Kaiserslautern, TuS Neuendorf en SSV Reutlingen plaatsten zich.

TuS Neuendorf verloor in de eerste ronde van FC St. Pauli en SSV Reutlingen van Preußen Dellbrück. Kaiserslautern versloeg Rot-Weiß Essen en verloor dan van VfB Stuttgart.

Na dit seizoen werd de groep Zuid opgeheven. Een aantal clubs werd overgeheveld naar de competitie van de Oberliga Süd.

Eindstand

Groep Noord

Groep Zuid

Eindronde
 Q = kwalificatie

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1949/50
Oberliga Südwest